Deputeradekammare kan syfta på:

Deputeradekammare –  den andra kammaren i en lagstiftande församling som tillämpar ett tvåkammarsystem, men undantag kan förekomma, se Underhus

Cámara/Câmara/Camera
Argentinas deputeradekammare (Cámara de Diputados)
Bolivias deputeradekammare (Cámara de Diputados)
Brasiliens deputeradekammare (Câmara dos Deputados)
Chiles deputeradekammare (Cámara de Diputados)
Dominikanska republikens deputeradekammare (Cámara de Diputados)
Italiens deputeradekammare (Camera dei Deputati)
Mexikos deputeradekammare (Cámara de Diputados)
Paraguays deputeradekammare (Cámara de Diputados)
Portugals deputeradekammare (Câmara dos Deputados) 
Rumäniens deputeradekammare (Camera Deputaţilor)
Uruguays deputeradekammare (Cámara de Diputados)

Chambre des Députés
Frankrikes deputeradekammare 1814-48, 1875-1940 (Chambre des Députés)
Haitis deputeradekammare (Chambre des Députés)
Luxemburgs deputeradekammare (Chambre des Députés)
Rwandas deputeradekammare (Umutwe w'Abadepite/Chambre des Députés)

Congreso
Spaniens deputeradekammare (Congreso de los Diputados)

Majlis al-Nuwaab
Bahrains deputeradekammare (Majlis an Nuwab)
Jordaniens deputeradekammare (Majlis al-Nuwaab)
Libanons deputeradekammare (Majlis an-Nuwwab)
Marockos deputeradekammare (Majlis an-nuwwab)
Tunisiens deputeradekammare (Majlis al-Nuwaab)

Övrigt
Berlins representanthus, Abgeordnetenhaus von Berlin, kallas ibland även Berlins deputeradekammare.
Tjeckiens deputeradekammare (Poslanecká sněmovna)

Se även
Deputerad
Representantkammare 
 Nationalförsamling
 Representanthus

Lagstiftande församlingar